Куланж (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Куланж (Луар и Шер) — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер.
 Фюстель де Куланж, Нюма-Дени (1830—1889) — французский историк.
 Куланж, Филипп-Эммануэль (1633—1716) — французский композитор.